Клинтон Белмар «Клинт» Уогер (; 20 января 1920, Уинона, штат Миннесота, США — 29 февраля 1996, Эксельсиор, штат Миннесота, США) — американский профессиональный баскетболист и футболист.

Ранние годы 

Клинт Уогер родился 20 января 1920 года в городе Уинона (штат Миннесота), учился там же в одноимённой школе, в которой играл за местную баскетбольную и футбольную команды. В 1942 году закончил Миннесотский университет Сент-Мэрис, где в течение четырёх лет играл за команду «Сент-Мэрис Кардиналс», в которой провёл успешную карьеру. При Уогере «Кардиналс» два раза выигрывали регулярный чемпионат межуниверситетской спортивной конференции Миннесоты (1939—1940), которая входила в третий дивизион национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Баскетбольная карьера 

Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. В 1943 году Клинт Уогер заключил соглашение с командой «Ошкош Олл-Старз», выступавшей в Национальной баскетбольной лиге (НБЛ). Позже выступал за команды «Хэммонд Кэлумет Бакканирс» (НБЛ), «Форт-Уэйн Золлнер Пистонс» (НБА) и «Луисвилл Алумнайтс» (НПБЛ). Всего в НБЛ провёл 6 сезонов, а в НБА и НПБЛ — по 1 сезону. Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд НБЛ (1944). Всего за карьеру в НБЛ Клинт сыграл 247 игр, в которых набрал 1319 очков (в среднем 5,3 за игру). Всего за карьеру в НБА Уогер сыграл 63 игры, в которых набрал 143 очка (в среднем 2,3 за игру) и сделал 90 передач. Помимо этого Уогер в составе «Олл-Старз» пять раз участвовал во Всемирном профессиональном баскетбольном турнире, став его серебряным призёром в 1946 году.

Футбольная карьера 

В 1942—1945 годах Уогер выступал в национальной футбольной лиге (23 матча) в составе «Чикаго Беарз» и «Чикаго Кардиналс», играя на позиции тайт-энда.

Семья и смерть 

Клинт Уогер умер 29 февраля 1996 года на 77-м году жизни в городе Эксельсиор (штат Миннесота).

Примечания

Ссылки 
 Статистика в НБЛ на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика в НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте Justsportsstats.com
 Статистика в НФЛ на сайте Pro-Football-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Ошкош Олл-Старз»
Игроки «Хэммонд Кэлумет Бакканирс»
Игроки «Форт-Уэйн Пистонс»
Игроки в американский футбол США
Игроки «Чикаго Беарз»
Игроки «Аризона Кардиналс»
Спортсмены нескольких видов спорта